Каверзино — деревня в Городокском районе Витебской области Белоруссии. Входит в состав Бычихинского сельсовета.

Находится примерно в 7 верстах к юго-востоку от более крупной деревни Хвошно.

Население 
 1999 год — 10 человек
 2010 год — 3 человека
 2019 год — 0 человек

Примечания

Ссылки 
 Деревня Каверзино.
 Карта N-36-01. Масштаб 1:200000.

Населённые пункты Городокского района (Витебская область)